Unterlohe ist der Ortsname von

 Unterlohe (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Unterlohe (Harsdorf), Ortsteil der Gemeinde Harsdorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Unterlohe (Immenstadt im Allgäu), Einöde in der Gemarkung Akams Ortsteil der Gemeinde Immenstadt im Allgäu